Stromstad peut faire référence à :

Toponymie 
 Strömstad, ville suédoise.

Patronyme 

 Fredrik Strømstad, joueur de football norvégien.